La rue Karl-Marx peut faire référence à plusieurs odonymes, nommées en l'honneur de Karl Marx, historien, journaliste, philosophe, économiste, sociologue, essayiste, théoricien de la révolution, socialiste et communiste allemand (1818-1883).

France

Aquitaine 
 Gironde :
 Rue Karl-Marx à Bègles
 Rue Karl-Marx à Léognan
Boulevard Karl-Marx à Eymoutiers

Centre-Val de Loire 
 Cher :
 Impasse Karl-Marx à Vierzon
 Rue Karl-Marx à Foëcy

Île-de-France 
 Val-de-Marne :
 Avenue Karl-Marx à Villejuif

 Val-d'Oise :
 Boulevard Karl-Marx à Argenteuil
 Rue Karl-Marx à Bezons

 Seine-Saint-Denis :
 Avenue Karl-Marx à Bobigny

 Yvelines :
 Rue Karl-Marx à Mantes-la-Ville 
 Rue Karl-Marx à Plaisir

Languedoc-Roussillon 
 Aude
 Avenue Karl-Marx à Narbonne
 Hérault : 
 rue Karl-Marx à Marsillargues

Rhône-Alpes 
 Isère :
 Place Karl-Marx à Saint-Martin-d'Hères
 Loire :
 Rue Karl-Marx à Unieux